Die kamerunische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2002 in Japan und Südkorea:

Qualifikation 
Kamerun erreichte durch zwei Siege über Somalia die 2. Runde der Qualifikation zur WM 2002. Dort konnte man sich problemlos gegen die Mitstreiter aus Angola, Sambia, Libyen und Togo durchsetzen. Am Ende hatte man sechs Punkte Vorsprung und konnte sich das vierte Mal in Folge für eine WM-Endrunde qualifizieren. Trainiert wurde die Mannschaft während der Qualifikation vom deutschen Trainer Winfried Schäfer.

1. Runde (beide Spiele in Kamerun):

2. Runde:

Kamerunisches Aufgebot

Vorrunde 
Kamerun startete als Geheimfavorit ins Turnier, scheiterte allerdings bereits in der Vorrunde. Nachdem die Mannschaft im ersten Spiel gegen Irland ein Unentschieden erreichte und in der zweiten Partie gegen Saudi-Arabien, das im Spiel zuvor von der deutschen Elf mit 8:0 deklassiert wurde, 1:0 gewinnen konnte, hätte Kamerun im abschließenden Spiel gegen Deutschland gewinnen müssen. Obwohl die Mannschaft ab der 40. Minute, nach einem Platzverweis gegen Carsten Ramelow, in Überzahl spielte, konnte Deutschland durch Marco Bode in der 50. Minute in Führung gehen. Als in der 77. Minute Patrick Suffo ebenfalls vom Platz gestellt wurde und Miroslav Klose zwei Minuten später das 2:0 markierte, war das Ausscheiden der „unbezähmbaren Löwen“ besiegelt.

2002
Kamerun